Анастасьевка — название населённых пунктов.

Абхазия 
 Анастасьевка — название села Ганахлеба (Адзидакуара) Гульрипшского района до 1949 года.

Казахстан 
 Анастасьевка — ныне упразднённое село в Алтынсаринском районе Костанайской области, ликвидировано в 1990-е годы.
 Анастасьевка — название села Бозтобе Каргалинского района Актюбинской области до 2009 года.

Россия 
 Анастасьевка — деревня в Льговском районе Курской области.
 Анастасьевка — деревня в Суджанском районе Курской области.
 Анастасьевка — село в Шегарском районе Томской области.
 Анастасьевка — село в Хабаровском районе Хабаровского края.

Украина 
 Анастасьевка — село в Новоград-Волынском районе Житомирской области.
 Анастасьевка — село в Новобугском районе Николаевской области.
 Анастасьевка — село в Роменском районе Сумской области.

См. также 
 Анастасьев
 Анастасьево
 Анастасовка